Серрава́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 120 км на схід від Ліона, 21 км на південний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 628,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серраваль на сайті французького Національного інституту географії
 Серраваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серраваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серраваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серраваль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя